Miranda kan syfta på:

 Miranda (måne) – en av Uranus månar
 Miranda Technologies – ett kanadensiskt företag
 Miranda (programspråk) – ett programspråk
 Miranda IM – ett direktmeddelandeprogram
 Miranda (film) – en film från 1947
 Miranda! – ett argentinskt elektropopband
 Miranda (bokserie) – en serie ungdomsböcker av Kerstin Sundh
 Miranda (Serenity) – en fiktiv planet i filmen Serenity
 Mirandavarningen – den upplysning om rättigheter som poliser i USA ger misstänkta vid gripandet
 Miranda (tv-serie) – en tv-serie av och med Miranda Hart
 Miranda (satellit) – en brittisk satellit

Personer
 Miranda (namn) – ett kvinnligt förnamn
 Miranda (efternamn) – ett efternamn
 Miranda (fotbollsspelare) – en brasiliansk fotbollsspelare
 Miranda (artist) – en svensk psytranceartist

Geografi

Argentina 

 Miranda (ort i Argentina), La Rioja,

Australien 

 Miranda, New South Wales, New South Wales, Sutherland Shire,

Brasilien 

 Miranda (kommun i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -20,21, long -56,53), 
 Miranda (ort i Brasilien, Mato Grosso do Sul, Miranda), 
 Canarana (ort), Bahia,

Colombia 

 San José de Miranda (ort), Santander, 
 Miranda (kommun i Colombia, Cauca, lat 3,25, long -76,25), 
 Miranda (kommunhuvudort), Cauca,

Frankrike 

 Mirande, departementet Gers i regionen Occitanien,

Italien 

 Miranda, Isernia, kommun i Italien, Molise, Provincia di Isernia,

Kuba 

 Mella (ort i Kuba), Provincia de Santiago de Cuba,

Mexiko 

 Miranda, Mexiko, ort, Nicolás Romero,

Spanien 

 Miranda de Ebro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Belmonte (ort i Spanien, Asturien), Province of Asturias,

Venezuela 

 Miranda (delstat), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar